Il toponimo Şinca può riferirsi a diverse località della Romania:
Șinca, comune del distretto di Brașov
Șinca Nouă, comune del distretto di Brașov